Kung Sverker kan avse:

Kung Sverker den äldre
Kung Sverker den yngre
Kung Sverker (fartyg)